Niobrara – rzeka w USA, w stanach Wyoming i Nebraska
Miejscowości w USA:
 Niobrara – wieś w stanie Nebraska, w hrabstwie Knox
Gminy w USA:
 Niobrara (ang. Niobrara Township) – gmina w stanie Nebraska, w hrabstwie Knox
Hrabstwa w USA:
 hrabstwo Niobrara (ang. Niobrara County) – w stanie Wyoming